Dies ist eine Liste der Ortschaften in Antigua und Barbuda.

Die mit Abstand größte Stadt in Antigua und Barbuda ist Saint John’s mit einer Einwohnerzahl von 22.634 (2005: 25.150 Einwohner). Damit leben rund 30 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadt.

In der folgenden Tabelle sind die Städte und Orte über 700 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 28. Mai 1991 und 28. Mai 2001 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Parish und Dependency), zu der die Stadt beziehungsweise der Ort gehört, aufgeführt.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Government of Antigua and Barbuda
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Orte in Antigua und Barbuda

!
Antigua und Barbuda